

Загальна інформація 

Свою освітню діяльність Брянський інститут управління та бізнесу почав 1999 року. У місті Брянську він є єдиним недержавним вишем. Інститут входить до складу освітнього консорціуму «Среднеруський університет», який об'єднує шість вишів. 2005 року ВНЗ пройшов комплексну перевірку Міністерства освіти та науки РФ, за результатами якої одержав свідоцтво про державну акредитацію. ВНЗ видає своїм випускникам диплом, що є державним документом про вищу, середню чи додаткову професійну освіту.

Види навчання 

 Підготовчі курси
 Брянський технікум управління та бізнесу
 Вища освіта
 Друга вища освіта
 Аспірантура (за спеціальністю «Економіка й управління народним господарством»)
 Програми короткострокової та тривалої професійної підготовки

Форми навчання 

 Очна
 Заочна 
 Очно-заочная

Факультети та спеціальності 

 Юридичний факультет
 Юриспруденція
 Бакалавріат:
 Юриспруденція

 Економічний факультет
 Фінанси та Кредит
 Бухгалтерський облік, аналіз й аудит
 Комерція (торгова справа)
 Бакалавріат:
 Економіка
 Комерція
 Магістратура:
 Економіка

 Факультет менеджменту
 Менеджмент організації
 Економіка й управління на підприємстві (міське господарство)
 Маркетинг
 Бакалавріат:
 Менеджмент
 Магістратура:
 Менеджмент

 Факультет інформаційних технологій: 
 Програмне забезпечення обчислювальної техніки й автоматизованих систем
 Прикладна інформатика (в економіці, у менеджменті)
 Бакалавріат:
 Прикладна інформатика
 Інформатика й обчислювальна техніка

Див. також 

 Академія управління при Президентові Республіки Білорусь

Посилання 

 Сайт Середньоросійського університету 

Інститути Росії
Освіта у Брянську